Abusivismo –  esercizio abusivo di professione
Abusivismo edilizio

Altri progetti